Gores ist der Familienname folgender Personen:

 Else Gores (1919–1945), deutsche Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus
 Joe Gores (1931–2011), US-amerikanischer Autor von Kriminalromanen
 Rudi Gores (* 1957), ehemaliger deutscher Fußballspieler und jetziger Trainer
 Tom Gores (* 1964), US-amerikanischer Unternehmer